Кампаменто има више значења:

 Кампаменто (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кампаменто (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кампаменто (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику